Wildermeth oder Wildermett ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wildermeth (1737–1800), Bieler Ratsherr und Meier
 Alexander Jakob Wildermeth (1715–1786), Bieler Ratsherr, Unternehmer und Autor
 Hans Heinrich Wildermeth (1620–1689), Bieler Ratsherr und Kaufmann
 Jakob Wildermeth (1672–1741), Bieler Ratsherr und Kaufmann
 Johann Conrad Gottfried Wildermett (1677–1758), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Maria Margaretha von Wildermeth (1777–1839), Bieler Gouvernante von Charlotte von Preußen